Winston é o nome de dois condados nos Estados Unidos:
 Condado de Winston (Alabama)
 Condado de Winston (Mississippi)

Desambiguações de topônimos